Envira kan syfta på:

Brasilien 

 Envira (kommun), Amazonas, 
 Envira (ort), Amazonas, Eirunepé,